Сезон 1908/09 стал для «Манчестер Юнайтед» 17-м сезоном в Футбольной лиге. По итогам сезона «Юнайтед» в первый раз в своей истории выиграл Кубок Англии.

Обзор участия в турнирах

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1908/09 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1908-1909
Манчестер Юнайтед